Dit is een lijst van grote Afghaanse steden, meer bepaald alle Afghaanse steden met meer dan 10.000 inwoners.

Externe link
 City population | Afghanistan

 
Afghanistan
Grote